Anton Flavel – atleta paralimpico australiano
 John Flavel – religioso britannico
 Trish Flavel – ex atleta paralimpica australiana